Sandkopf ist der Name von Bergen, Erhebungen und Anhöhen (nach Höhe sortiert):

in Deutschland
 Sandkopf (Erbeskopf) (807,3 m), am Erbeskopf im Hunsrück, bei Thalfang, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Sandkopf (Neuhütten) (757,4 m), im Hunsrück, bei Neuhütten, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Sandkopf (Kirschweiler) (663,6 m), im Hunsrück, bei Kirschweiler, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Sandkopf (Spessart) (483 m), im Spessart, bei Heinrichsthal, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Sandkopf (Langer Wald) (450,4 m), im Langen Wald, bei Naumburg, Landkreis Kassel, Hessen
 Sandkopf (Taunus) (400,7 m), im Taunus bei Berghausen, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Sandkopf (Reinhardswald) (340,1 m), im Reinhardswald, bei Wilhelmshausen im Gutsbezirk Reinhardswald, Landkreis Kassel, Hessen

in Österreich:
 Sandkopf (Hohe Tauern) (3090 m), in der Goldberggruppe, Hohe Tauern, nahe Heiligenblut, Kärnten

Sandkopf ist der Name eines Naturschutzgebiets:
 Sandkopf (Naturschutzgebiet), im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg